Формио́н (, ) — древнегреческое имя. Известные носители:

Персонажи мифов и легенд 
 Формион из Спарты — персонаж одного из древнегреческих мифов о Диоскурах, владелец дома, ранее принадлежавшего Тиндарею.
 Формион из Эрифр — персонаж древнегреческой легенды, слепой рыбак, который помог согражданам обрести изваяние дактиля Геракла.
  — персонаж древнегреческой легенды о чудесном исцелении от неизлечимой раны, полководец.

Исторические личности 
 Формион — имя ряда афинских архонтов, правивших в 589—588, 546—545, 396—395 до н. э.
 Формион, сын Асопия (ум. ок. 428 до н. э.) — афинский полководец и флотоводец.
 Формион (ок. 415 — ок. 340 до н. э.) — афинский трапезит.
  (V—IV века до н. э.) — победитель 97-й Олимпиады (392 до н. э.) в кулачном бою.
 Формион (IV век до н. э.) — иностранный купец, торговавший с Афинами (возможно, гражданин Боспора), против которого направлена одна из речей Демосфена.
 Формион (IV век до н. э.) — афинский ритор, противник Демосфена по законопроекту об ателии, упоминаемый в одной из речей.
 Формион (III—II века до н. э.) — философ-перипатетик из Эфеса, упоминаемый Цицероном.
 Секст Публий Формион (I век до н. э.) — римский банкир (возможно, вольноотпущенник), упоминаемый Цицероном.

Драматургия 
  — комедия Теренция (поставлена в 161 до н. э.), главным героем которой является одноимённый парасит.